Shekasteh-ye Ḩājjī Mīr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shekasteh-ye Ḩājjī Mīr (ås), Khorasan, 
 Shekasteh-ye Ḩājjī Mīr (berg), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar